Horvátország
Jasenovica falu Poreč községben, Isztria megyében
Jasenovica falu Ribnik községben, Károlyváros megyében